Tony D – niemiecki raper
 Tony D – amerykański DJ i producent